Алекса́ндр Миха́йлович Кузми́нский (1844—1917) — русский судебный деятель, сенатор, первоприсутствующий в соединенном присутствии первого и кассационного департаментов Сената.

Биография 
Православный. Из потомственных дворян Черниговской губернии.

Сын статского советника Михаила Петровича Кузминского (1811—1847) и Веры Александровны Иславиной (1825—1909).

В 1864 году окончил Императорское училище правоведения, около года прожил в своем родовом имении, а затем поступил на государственную службу старшим чиновником особых поручений при Волынском губернаторе. В следующем году перешел к Киевскому, Подольскому и Волынскому генерал-губернатору.

В ноябре 1866, при введении судебной реформы в Санкт-Петербургском и Московском округах, был назначен судебным следователем Тульского окружного суда по городу Туле. Через год назначен товарищем прокурора того же суда.

В 1871 году перешел в Кавказские судебные установления и был назначен прокурором Кутаисского, а затем Тифлисского окружного суда. В 1879 году был назначен товарищем прокурора Харьковской судебной палаты. В следующем году, по приглашению графа Лорис-Меликова, принял участие в редакционной работе по составлению отчета об управлении Харьковским генерал-губернаторством, а затем был вызван в Петербург для заведования делами только что учрежденной Верховной распорядительной комиссии.

В 1881—1889 годах занимал должность председателя Санкт-Петербургского окружного суда. В 1889 году, перед введением судебной реформы в Прибалтийских губерниях, был назначен прокурором Санкт-Петербургской судебной палаты и принял ближайшее участие в открытии новых судебных установлений в крае. Через год министр юстиции Манасеин поручил Кузминскому обозрение этих установлений. Кроме того, он выполнял ревизию судебный установлений Оренбургской и Олонецкой губерний, в которых затем была введена судебная реформа. В 1894—1900 годах был старшим председателем Киевской судебной палаты. В 1896 году произведен в тайные советники.

В октябре 1900 года был назначен сенатором, присутствующим в уголовном кассационном департаменте Сената, а в январе 1910 — первоприсутствующим в соединенном присутствии первого и кассационного департаментов. В 1911 году произведен в чин действительного тайного советника.

В 1905 году, по Высочайшему повелению, производил две сенаторские ревизии, первые после двадцатитрехлетнего промежутка: для расследования армянско-татарской резни в Баку и Бакинской губернии, и еврейского погрома в Одесском градоначальстве.

Скончался 1 марта 1917 года в Петрограде. Похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.

Семья 

В 1867 году женился на писательнице Татьяне Андреевне Берс (1846—1925), дочери врача Московской дворцовой конторы коллежского асессора А. Е. Берса и младшей сестре Софьи Андреевны Берс, жены писателя Льва Толстого. Дети:

 Дарья (1868—1873);
 Мария (1869—1923), замужем за генералом от кавалерии И. Г. Эрдели;
 Вера (1871—1940-е);
 Татьяна (1872—1877).
 Михаил (1875—1938), коллежский асессор. В эмиграции в Германии. Похоронен в Берлине на кладбище Тегель.
 Александр (1880 — ок. 1930), коллежский секретарь;
 Василий (1883—1933), капитан 2-го ранга;
 Дмитрий (1888—1937), воспитанник Училища правоведения (1909), товарищ прокурора Псковского окружного суда. В Первую мировую войну — штабс-ротмистр лейб-гвардии Драгунского полка, награждён Георгиевским крестом 4-й степени. Участник Белого движения, был членом чрезвычайной следственной комиссии о большевистских зверствах. В эмиграции в Югославии.

Награды 
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1889);
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1891);
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1902);
 Орден Белого Орла (1910);
 Орден Святого Александра Невского (1914).

 медаль «В память царствования императора Александра III»
 медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»

Примечания

Источники 
 Правительствующий Сенат. — Санкт-Петербург, 1912. — С. 51.
 Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1 сентября 1914 года. — Пг., 1914. — С. 83.
 Федорченко В. И. Императорский Дом. Выдающиеся сановники: Энциклопедия биографий: В 2 т. — Красноярск: БОНУС; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.

Выпускники Императорского училища правоведения
Прокуроры Российской империи
Судьи Российской империи
Сенаторы Российской империи
Действительные тайные советники
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)